BiH:
 Mionica (Gradačac, BiH), naselje u općini Gradačac, 

Srbija:
 Mionica (općina), općina
 Mionica (Mionica, Srbija), naselje u općini Mionica